The Magic of Christmas – album di Nat King Cole del 1960
 The Magic of Christmas – album di Natalie Cole del 1999
 The Magic of Christmas – album dei Rondò Veneziano del 2001
 The Magic of Christmas – album di Samantha Jade del 2018